Don't Break My Heart – brano musicale di Paolo Conte
 Don't Break My Heart – canzone/singolo di Den Harrow del 1987
 Don't Break My Heart – canzone/singolo dei Romeo's Daughter del 1988
 Don't Break My Heart – canzone/singolo dei Vaya Con Dios del 1995
 Don't Break My Heart – canzone/singolo di La Toya Jackson del 1998
 Don't Break My Heart – canzone di Nicola & Mihai Alexandru presentata all'Eurovision Song Contest 2003
 Don't Break My Heart – canzone/singolo delle Nervo del 2013